Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki 2015 je triintrideseto evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 5. in 8. marcem 2015 v dvorani O2 Arena v Pragi, Češka. Udeležilo se ga je 614 atletov iz 49-ih držav, ki so tekmovali v 26-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

2015
2015 v športu
Športne prireditve na Češkem
Šport v Pragi